Klobenstein bezeichnet:

 Klobenstein (Ritten), eine Fraktion der Gemeinde Ritten in Südtirol
 Maria Klobenstein, eine Wallfahrtskapellenanlage in der Tiroler Gemeinde Kössen an der österreichisch-deutschen Grenze